Кристиан Альберто Пельерано (; 1 февраля 1982, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Индепендьенте дель Валье»; старший брат Эрнана Пельерано, защитника клуба «Мельгар».

Биография 
Пельерано начал карьеру выступая за клубы второго дивизиона Аргентины «Атланта» и «Дефенсорес Бельграно». В 2005 году он перешёл в «Нуэва Чикаго», которому помог выйти в аргентинскую Примеру.

В 2007 году Кристиан подписал соглашение с «Расингом» из Авельянеды. Он сыграл за команду 27 матчей и отличился в поединках против «Олимпо» и «Сан-Лоренсо». В 2008 году Пельерано покинул «Расинг» и выступал за «Арсенал» из Саранди и «Колон».

В 2010 году Кристиан перешёл в «Индепендьенте». 8 августа в матче против «Велес Сарсфилд» он дебютировал за новый клуб. В том же году он помог команды завоевать Южноамериканский кубок. 2 апреля 2011 года в поединке против «Химнасии Ла-Плата» Пельерано забил свой первый гол за «Индепендьенте».

Летом 2012 года Пельерано подписал контракт с мексиканским клубом «Тихуана». 21 июля в матче против «Пуэблы» он дебютировал в мексиканской Примере. 26 августа в поединке против «Америки» Кристиан забил свой первый гол за клуб. В 2012 году он стал чемпионом Мексики вместе с «Тихуаной».

В начале 2015 года Пальерано перешёл в столичную «Америку». 17 января в матче против своего бывшего клуба «Тихуаны» он дебютировал за клуб из Мехико. Летом того же года для получения игровой практики Кристина на правах аренды перешёл в «Монаркас Морелия». 8 августа в матче против «Толуки» он дебютировал за персиков. Через неделю в поединке против «Леона» Пельерано забил свой первый гол за «Монаркас Морелию».

Летом 2016 года Кристиан вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал «Кафеталерос де Тапачула». 16 июля в матче против «Корас де Тепик» он дебютировал в Лиге Ассенсо. 18 сентября в поединке против «Селаи» Пельерано забил свой первый гол за новый клуб. В начале 2017 года он был в третий раз отдан в аренду, его новым клубом стал «Веракрус». 7 января в матче против «Керетаро» Кристиан дебютировал за «акул».

Достижения 
  Чемпион Мексики (1): Апертура 2012
  Чемпион Эквадора (1): 2021
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1): 2014/15
 Обладатель Южноамериканского кубка (2): 2010, 2019

Примечания

Ссылки 
 Argentine Primera statistics

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Атланта» Буэнос-Айрес
Игроки ФК «Дефенсорес Бельграно»
Игроки ФК «Нуэва Чикаго»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Кафеталерос де Чьяпас»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»